Funtek est un patronyme d'origine slovène pouvant désigner :
Anton Funtek (1862-1932), auteur slovène
Leo Funtek (1885-1965), violoniste et chef d'orchestre slovène
Sandor Funtek (1990-), acteur français